Principele Nicolae se poate referi la:

 Nicolae, Principe al României
 Alexandru I. Cuza, Călărași
 Nicholas Medforth-Mills, nepotul cel mai vârstnic al fostului suveran al României, Mihai I